A 30 913-as számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az M3-as autópálya és a 49-es főút találkozásánál épült csomópont egyik, egyirányú átkötő ága Őr területén.

A sztráda a főúttal való találkozásánál majdnem pontosan a 267. kilométerénél tart, a 49-es pedig ezen a tájon hagyja el nyolcadik kilométerét. A 30 913-as számozást az a csomóponti ág viseli, amely a 266,650-es szelvénynél tér le az M3-asról, Budapest felől, nagyjából egyenes irányban, és a 49-es útba torkollva ér véget, körülbelül annak 8,550-es kilométerszelvényénél; ugyanott indul ki Vásárosnamény felé a 30 914-es út.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 613 méter.

A csomópont további átkötő ágai: 30 914-es Vásárosnamény felé, 30 915-ös Vásárosnamény felől és 30 916-os Budapest felé.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30913
30913